Competiția de box de la Jocurile Olimpice de vară din 1948 s-a desfășurat în perioada 7 - 15 august 1948, la Londra în Marea Britanie. Au fost 8 probe sportive, în care au participat 205 de concurenți din 39 de țări. Primele trei țări în ceea ce privesc medaliile au fost Africa de Sud, Argentina și Ungaria.

Podium

Clasament medalii 

Sporturi la Jocurile Olimpice de vară din 1948
1948